Pretvorba vlasništva, proces prelaska iz državnog ili društvenog vlasništva u privatno
 Pretvorba (transupstancijacija), katolički nauk o pretvorbi kruha i vina u euharistiji